Weidau heißen folgende Orte:

 Weidau (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering im Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Weidau (Zeitz), Ort in der Stadt Zeitz im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt